Schlechta ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schlechta (1833–1899), tschechischer Musiker und Jurist 
 Franz Xaver Schlechta von Wschehrd (1796–1875), österreichischer Beamter und Dichter
 Friedrich Peter Maria Emanuel Schlechta von Hrochow (1856–1937), deutscher Leinwandfabrikant 
 Johannes Schlechta von Wschehrd (1466–1525), tschechischer Humanist, Philosoph und Diplomat, siehe Jan Šlechta ze Všehrd

 Ottokar Maria Schlechta von Wschehrd (1825–1894), Orientalist, Übersetzer und Diplomat 
 Peter Schlechta (1765–1839), deutscher Fabrikant und Kaufmann 
 Peter Schlechta von Hrochow (1792–1886), deutscher Textilindustrieller 
 Vinzenz Schlechta von Wschehrd (1798–1879), österreichischer Offizier